Apsectus är ett släkte av skalbaggar. Apsectus ingår i familjen ängrar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ängrar
Apsectus